XX чемпионат Украины по волейболу среди женских команд Суперлиги проходил со 2 октября 2010 по 22 апреля 2011 года с участием 8 команд.

Суперлига

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд Суперлиги состоят из предварительного и финального этапов. На предварительном 8 команд провели четырёхкруговой турнир по системе с разъездами со спаренными матчами. 4 лучших вышли в финальный плей-офф, где играют серии до 3-х побед с выбыванием. Победители полуфинальных серий выходят в финал, проигравшие встретятся в серии за 3-е место.

Команды, занявшие на предварительном этапе 5—8-е места, принимают участие в турнире, по итогам которого определится главный неудачник сезона, которому в следующем сезоне предстоит сыграть в высшей лиге.

Тернопольская «Галычанка-Динамо-ТНЭУ» и черкасский «Круг» по обоюдному согласию сторон решили не проводить серию за 5-е место. За командами закреплены места, которые они заняли по итогам регулярного чемпионата.

Предварительный этап 

 ТБ — тай-брейки в пятых укороченных партиях. За победы 3:0 и 3:1 командам начисляется 3 очка, 3:2 — 2, за поражения 2:3 — 1, 1:3 и 0:3 — 0.
Полужирным шрифтом выделены результаты домашних матчей команд.

Плей-офф за 1—4-е места

Призёры 
 «Химик» (Южный): Дарья Степановская (капитан команды), Екатерина Кальченко, Янина Журовская, Светлана Оболонская (либеро), Ирина Брезгун, Юлия Шелухина, Наталья Захарчук, Юлия Герасимова, Кристина Пугачёва, Елена Новгородченко, Оксана Бибик, Дарья Озбек, Татьяна Нечеталюк, Мира Джурич. Тренер — Евгений Николаев.

 «Джинестра» (Одесса): Татьяна Козлова (капитан команды), Юлия Озтире, Марина Захожая, Вера Козак, Ирина Трушкина, Анастасия Смирнова, Оксана Курило (либеро), Карина Медведева, Оксана Русначенко (либеро), Анастасия Никитенко, Анна Ксенофонтова, Анна Ершова. Тренер — Елена Соколовская.

 «Северодончанка» (Северодонецк): Ирина Комиссарова (капитан команды), Кристина Дёжкина (либеро), Ольга Трач, Елена Сыч, Анна Лисеенкова, Юлия Пахоменко, Марина Дегтярева, Светлана Лидяева, Татьяна Литвиновская, Анна Бурбелюк, Марта Мулна, Инна Дёнина. Тренер — Владимир Бузаев.

Индивидуальные призы

Плей-офф за 5—8-е места

Переходные матчи

Высшая лига

Предварительный этап 

 ТБ — тай-брейки в пятых укороченных партиях. За победы 3:0 и 3:1 командам начисляется 3 очка, 3:2 — 2, за поражения 2:3 — 1, 1:3 и 0:3 — 0.

За 1—4-е места 

 Учитывались очки, набранные командами в матчах между собой на предварительном этапе.

За 5—8-е места 

 Учитывались очки, набранные командами в матчах между собой на предварительном этапе.

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации волейбола Украины
 "Новий Чемпіон!!!". Суперліга (жінки).
 "Чемпіона визначено!!!". Підсумки Чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд вищої ліги.

2010 год в волейболе
2011 год в волейболе